Вертя́чка:

 Вертячки — семейство водных жуков из подотряда Adephaga;
 Вертячки — род водных жуков одноимённого семейства, 
 Вертячка — паразитарное заболевание копытных, вызываемое личинками ленточных червей Taenia multiceps и некоторых близких видов.